La page concile de Chalon répertorie les conciles et synodes diocésains qui se tiennent dans la ville française de Chalon-sur-Saône.

Liste des conciles et synodes 
 470 : ce concile est réuni par l'évêque de Lyon saint Patient pour donner un successeur à l'évêque de Chalon Paul II, dit le Jeune. L'archidiacre Jean, que le pape Jean VIII met au nombre des saints en 879, est élu en présence d'Euphrone d'Autun, suivant un écrit de Sidoine Apollinaire.
 579 : le roi Gontran réunit ce concile contre Saloine évêque d'Embrun, et Sagittaire évêque de Gap, pour crime de lèse-majesté. Ils sont déposés par les évêques et enfermés dans un monastère en Bourgogne. C'est au cours de ce concile que le roi Gontran obtient la création de l'évêché de Maurienne, suffragant non plus de Turin, mais désormais de l'archevêque de Vienne.
 Mas Latrie signale que le sort des deux évêques a déjà été abordé au concile de Lyon en 567, où ils ont été déposés une première fois pour leurs mœurs puis rétablis par le roi Gontran sur demande du pape ; et ce concile de Chalon en 579 les dépose une nouvelle fois. Mas Latrie signale aussi que Clémencet donne deux conciles de Chalon cette année-là : un premier où Salonius d'Embrun et Sagittaire de Gap sont déposés pour leurs mœurs puis rétablis par le roi Gontran sur demande du pape ; et un deuxième où ils sont de nouveau déposés. Migne donne des précisions utiles sur la question : coupables de pillages, d'homicides et d'adultères, les deux évêques sont déposés au concile de Lyon de 567 ; ils obtiennent du roi Gontran l'autorisation d'aller plaider leur cause auprès du pape qui, abusé par leurs mensonges, demande au roi de les rétablir. Sur quoi les deux recommencent leurs vilenies, c'est alors qu'ils sont de nouveau déposés au concile de Chalon de 579 et enfermés au monastère Saint-Marcel d'où ils s'échappent peu après. Ce même concile de 579 de Chalon les remplace par Emérite pour Embrun et Aridius ou Arigius pour Gap - et sacre aussi un évêque pour Maurienne, assujetti à Vienne.
 603 : ce concile voit la reine Brunehaut faire déposer saint Didier évêque de Vienne, qui lui a reproché ses désordres. Il est présidé par Aregius évêque de Lyon. 
 647/653, voire 650 : ce concile rassemble toutes les provinces du royaume de Clovis II. Il recommande la confirmation de la foi de Nicée (325), confirmée à Calcédoine (451). Il défend de sacrer deux évêques en même temps pour une seule ville et deux abbés en même temps pour un monastère, de confier paroisses et biens temporels des paroisses à des laïcs, de vendre des esclaves hors du domaine du roi, de porter des armes à l'église et d'y attaquer quelqu'un pour le blesser ou le tuer, que des chœurs de femmes y chantent des chansons indécentes. Il défend aux juges de parcourir les paroisses et monastères, ce qui relève du droit des évêques, et de faire mander de force devant eux les clercs et les abbés pour se faire réparer les logements. Il défend aux abbés de se choisir un successeur, et aux abbés et moines de rechercher le patronage des puissants et d'aller devant le prince sans la permission de l'évêque. Il se plaint de ce que les grands qui ont des chapelles soustraient des clercs à la juridiction de l'ordinaire. Réglementation des esclaves.
 813 : ce concile se préoccupe de l'administration de la pénitence. Il prononce l'anathème contre les livres pénitentiels « aux erreurs certaines et auteurs incertains », rappelle que la confession doit être entière. Il défend d'exiger un serment particulier des prêtres lors de leur ordination, et de séparer les serfs unis par mariage. Il condamne à la pénitence mais ne sépare pas les époux qui tiennent leurs enfants à confirmation pour parvenir à la pénitence. Il prononce l’équivalence entre les pèlerinages de Tours et de Rome ; il condamne la croyance selon laquelle le pèlerinage de Jérusalem lave tous les péchés.
 875 : un concile réunit 46 évêques qui statuent sur les privilèges du monastère de Tournus ; dont Agenulphe, évêque de Mende.
 886 : établissement de la paix et règlement des affaires de l'église. Confirmation de privilèges pour des églises.
 894 : ce concile examine l'affaire de Gerfroi, moine de Flavigny accusé d'avoir empoisonné l'évêque d'Autun Adalgaire (875-893) ; mais aucune preuve ni aucun témoin ne se trouvent. Pour justifier le concile, il est ordonné que Gerfroi reçoive publiquement la communion dans un synode qui se tiendrait prochainement à Flavigny même - ce qui est fait. Présents à ce concile : les évêques de Chalon et de Mâcon ?
 915 : …
 1056 : différend entre l'évêque de Valence et les moines de Saint-Barnard de Romans, qui obtiennent gain de cause.
 1063 : présidé par l'ermite Pierre Damien, légat du pape. Dans le différend opposant l'abbaye de Cluny l'évêque de Mâcon, le monastère obtient l'autonomie qui lui avait été refusée au concile d'Anse (1025).
 1072 : différend entre l'évêque de Valence et les moines de Saint-Barnard de Romans.
 1073 : Lancelin, évêque de Die, est déposé.
 1129 : à ce concile,  abdique son épiscopat.
 1554 : …
 1699 : publication d'un recueil des ordonnances synodales du diocèse.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .

Articles connexes
 Diocèse de Chalon

Liens externes

Chalon
Chalon-sur-Saône
Chalon